Жва́ния () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Жвания, Важа Бердиевич (род. 1960) — советский футболист.
 Жвания, Георгий Сильвестрович (1880—1956) — российский и советский военный моряк, гидрограф, штурман дальнего плавания; участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Жвания, Гурам Григорьевич (1933—1983) — грузинский кинорежиссёр.
 Жвания, Давид Важаевич (1967—2022) — украинский предприниматель и политик.
 Жвания, Дмитрий Дмитриевич (род. 1967) — российский журналист, историк, политический активист.
 Жвания, Зураб Виссарионович (1963—2005) — грузинский политик и общественный деятель, 5-й премьер-министр Грузии.
 Жвания, Исаак Ефтимович (1890—1937) — государственный и политический деятель.
 Жвания, Кахабер (род. 1983) — грузинский боксёр.
 Жвания, Лаврентий Тимофеевич (1885—1964) — мирское имя Леонида, епископа Сухумского и Абхазского Грузинской православной церкви.
  (род. 1973) — грузинский политик и дипломат; нынешний глава Администрации президента Грузии.
 Жвания, Лиана Дмитриевна (1949—2021) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1991).
 Жвания, Хута Вадалевич — рабочий совхоза в Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда (1949).

См. также 
 Кирилл (Жванидзе) — митрополит Цаишский (1549—1572).
 Званба